langpootzakkever
 vierstippige mierenzakkever
 zuidelijke mierenzakkever